Алтайское () — село в Шортандинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Новокубанского сельского округа. Код КАТО — 116843200.

География 
Село расположено в центральной части района, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — посёлка Шортанды, в 6 километрах к югу от административного центра сельского округа — села Новокубанка.

Абсолютная высота — 337 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Новокубанка — на севере, село Раевка — на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 179 человек (из них русские — 30%, немцы — 22%).

В 1999 году население села составляло 180 человек (102 мужчины и 78 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 143 человека (80 мужчин и 63 женщины).

Инфраструктура 
В селе функционируют:

 фельдшерский пункт
 сельский клуб
 общественная баня

Улицы 

 ул. Береке
 ул. Болашак

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Шортандинского района